Walter Popp (1920-2002), illustrateur américain.
 Walter Popp (1948-), écrivain et traducteur allemand.

Voir aussi 
 Walter Poppe